Pachybrachyiulus är ett släkte av mångfotingar. Pachybrachyiulus ingår i familjen kejsardubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kejsardubbelfotingar
Pachybrachyiulus